Владислав Юрьевич Ахмеев (19 декабря 1992) — казахстанский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Является воспитанником карагандинской школы футбола. Вошёл в заявку молодёжной команды «Шахтёра» в 2009-м. За главную команду впервые сыграл в 2010-м году. Всего в дебютном сезоне сыграл 3 игры, включая финал Кубка страны. При смене главного тренера в 2011-м Ахмеев ни разу не выходил на поле и через год решает сменить клуб, уйдя в годичную аренду в клуб «Астана-1964».

В дальнейшем играл в первой лиге за клубы из Темиртау и Актау, а также полсезона провёл в высшем дивизионе за «Спартак» (Семей).

В сборной 
Играл за юношеские национальные сборные (до 17 и до 19).

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте УЕФА
 
 Профиль на сайте sportbox.ru
 
 
 Профиль на сайте истории ФК «Шахтёр» Караганда

Футболисты Казахстана
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Женис»
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
Игроки ФК «Каспий» Актау